Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Rzymowski – polski inżynier
 Jerzy Rzymowski – polski dziennikarz, redaktor, tłumacz i pisarz
 Wincenty Rzymowski – polski literat, dziennikarz i polityk
 Witold Rzymowski – polski matematyk